Mistrzostwa Europy Kadetów w Piłce Siatkowej 2003 – 5. edycja Mistrzostw Europy kadetów w piłce siatkowej, które odbyły się w Zagrzebiu w dniach 12 - 17 kwietnia 2003 roku. Mistrzem Europy kadetów została (po raz czwarty) drużyna Rosji. Wśród nagród indywidualnych znalazł się jeden Polak - Marcel Gromadowski. Otrzymał on nagrodę dla najlepszego atakującego tego turnieju.

Rezultaty

Grupa A 

|}

|}

|}

Grupa B 

|}

|}

|}

Mecze o miejsca 5-8 

|}

Mecz o 7. miejsce

|}

Mecz o 5. miejsce

|}

Mecze o miejsca 1–4

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce

|}

Finał

|}

Nagrody indywidualne 
MVP :  Pawieł Krugłow 
Najlepszy atakujący:  Marcel Gromadowski 
Najlepszy środkowy:  Marcus Böhme 
Najlepszy serwujący:  Roman Daniłow 
Najlepszy rozgrywający:  Siergiej Grankin 
Najlepszy przyjmujący:  Anton Bessonow  
Najlepszy libero:  Matteo Cacchiarelli

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
Wyszukiwarka rezultatów poszczególnych turniejów, old-cev.eu, [dostęp: 2021-08-05].

K
2003 w piłce siatkowej
2003 w Chorwacji